East London Line je jedna z linek londýnského metra. Na mapách je vyznačena oranžovou barvou. Od 22. prosince 2007 je pro rekonstrukci uzavřena. Rekonstrukce rozšíří trať a linka se pod názvem East London Railway stane součástí London Overground v roce 2010.

Trasa 
Poznámka: Za názvem stanice se nachází její případný původní název, nebo názvy, datum otevření, případně i datum jejího uzavření. v pořadí ze severu na jih

  Shoreditch- 31. březen 1913. Zavřená od 9. červen a 2006.
 Whitechapel - 31. březen 1913. (Přestup na District Line).
 Shadwell - 1. říjen 1884. (Přestup na Docklands Light Railway).
 Wapping - 1. říjen 1884.
 Rotherhithe - 1. říjen 1884.
 Canada Water - 17. září 1999. (Přestup na Jubilee Line).
 Surrey Quays - jako Deptford Road 1. říjen 1884, přejmenováno na Surrey Docks v 1911.
 New Cross Gate - otevřeno jako New Cross 1. říjen 1884.
 New Cross - 1. říjen 1884.

Externí odkazy 
 

Linky metra v Londýně